Osoby o tym nazwisku:
 Andrés Recalde – urugwajski bokser
 Manuel Recalde – paragwajski piłkarz